Rancho Bonito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Bonito, Chiapas, Siltepec, 
 Rancho Bonito, Michoacán de Ocampo, Ziracuaretiro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar